Бетані Маттек-Сендс і Надія Петрова були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.

Хісела Дулко і Флавія Пеннетта виграли титул, у фіналі перемігши пару Квета Пешке і Катарина Среботнік з рахунком 3-6, 7-6(3), [10-5].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Porsche Tennis Grand Prix, парний розряд
2010